Wat Chana Songkhram ist der Name folgender buddhistischer Tempelanlagen in Thailand:

 Wat Chana Songkhram (Bangkok), im Stadtteil Phra Nakhon von Bangkok
 Wat Chana Songkhram (Sukhothai), in Sukhothai